Чемпионат мира по шоссейным велогонкам 2005 года проходил в Мадриде, Испания, с 21 по 25 сентября. Были проведены групповые гонки и индивидуальные гонки на время с раздельного старта среди мужчин, женщин и мужчин не старше 23 лет.

Перед мужской групповой гонкой ходил слух, что бельгийцы из «Davitamon-Lotto» будут развозить лидера команды, австралийца Робби Макюэна. Однако они сработали на лучшего национального спринтера, Тома Боонена, который и выиграл групповой финиш. Женский групповой спринт выиграла немка Регина Шляйхер. Победитель гонки с раздельным стартом Майкл Роджерс вошёл в историю как первый велогонщик, выигравший 3 чемпионата подряд.

Призёры

Медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Результаты чемпионата мира на сайте UCI

2005
Спорт в Испании в 2005 году
Международные спортивные соревнования в Мадриде
2005 год в велоспорте
Сентябрь 2005 года